Георгий Самсонов:
 Самсонов, Георгий Борисович (род. 1962) — российский киновед, историк-востоковед, переводчик, журналист.
 Самсонов, Георгий Егорович (род. 1918) — советский дипломат.